LNO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leonora (Australia)